Westkapelle est une section de la commune belge de Knokke-Heist
 Westkapelle est une ville de la commune néerlandaise de Veere, en Zélande, sur l'ancienne île de Walcheren.